Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w dekanacie centralnym eparchii moskiewskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Sokolniki (wschodni okręg administracyjny), w dekanacie Zmartwychwstania Pańskiego eparchii moskiewskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego